Романо́вский (, , ) — польская фамилия и топоним. Имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 Романовский, Алексей Корнеевич (1918—2014) — советский государственный деятель.
 Романовский, Андрей (род. 1975) — латвийский футболист.
 Романовский, Аркадий Александрович (в монашестве Фотий; 1822—1861) — архимандрит Русской православной церкви, член духовно-цензурного комитета в Петербурге.

Б 
 Романовский, Болеслав (1910—1968) — польский военный, командор, известный командир подводных лодок.

В 
 Романовский, Валентин Николаевич (1906—1973) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Романовский, Василий Антонович (в монашестве Антоний; 1886—1962) — епископ Русской православной церкви.
 Романовский, Виктор Александрович (1890—1971) — советский историк, археограф, источниковед.
 
 Романовский, Всеволод:
 Романовский, Всеволод Иванович (1879—1954) — советский математик.
 Антонов-Романовский, Всеволод Васильевич (1908—2006) — советский физик.

Г 
 Романовский, Гавриил Иванович (1873—1942) — российский пианист и музыкальный педагог.
 Романовский, Гела Алексеевич (род. 1977) — российский музыкальный продюсер.
 Романовский, Геннадий Данилович (1830—1906) — горный инженер.
 Романовский, Генрих Казимирович (1957—2018) — советский, российский, белорусский футболист, игрок в мини-футбол и футзал; тренер.
 Романовский, Георгий:
 Романовский, Георгий Дмитриевич (1877—1939) — российский военачальник, генерал-лейтенант, герой Русско-японской войны.
 Романовский, Георгий Фёдорович (1940—2020) — советский и украинский инженер, ректор Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова (1993—2008).
 Романовский, Георгий Борисович (род. 1973) — российский правовед.

Д 
 Романовский, Даниэль (род. 1996) — литовский футболист.

И 
 
 Романовский, Игорь Иванович (1934—2018) — советский и российский теледокументалист.

К 
 Романовский, Кирилл:
 Романовский, Кирилл Андреевич (род. 1939) — советский спортсмен-самбист.
 Романовский-Искандер, Кирилл Александрович (1914—1992) — один из двух членов Дома Романовых, оставшихся в живых в России после революции.
 Романовский, Константин Данилович (1826—1867) — археолог, нумизмат.

М 
 Романовский, Мечислав (1834—1863) — польский поэт.

Н

П, Р 
 Романовский, Павел Михайлович (в монашестве Пантелеимон; 1952—2019) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Романовский, Пётр Арсеньевич (1892—1964) — советский шахматист.
 Платон Романовский (ум. 1796) — архимандрит РПЦ, член дикастерии, педагог и ректор Новгород-Северской духовной семинарии.
 Ракушка-Романовский, Роман Онисимович (1623—1703) — государственный и церковный деятель Войска Запорожского Городового и Речи Посполитой.

С 
 
 Романовский, Симеон (в монашестве Стефан; 1777—1841) — епископ Русской православной церкви.
 Романовский, Станислав Тимофеевич (1931—1996) — русский советский писатель, журналист, сценарист

Ф, Ю, Я 
 Романовский, Феликс Карлович (1939—2016) — российский архитектор.
 Романовский, Юлиан Антонович (1907—1958) — советский контр-адмирал, начальник Артиллерийского научно-исследовательского морского института (1955—1957).
 Романовский, Ян Непомук (1831—1861) — польский историк.

Лейхтенбергские-Романовские



Топоним 
 Романовский — посёлок в Темниковском районе Республики Мордовия.
 Романовский — посёлок в Александровском районе Оренбургской области.
 Романовский — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Романовский — посёлок в Новоспасском районе Ульяновской области.
 Рынок-Романовский — хутор в Цимлянском районе Ростовской области.

Бывшие названия 
 Романовский Хутор — название города Кропоткин до 1921 года.
 Романовский хутор — прежнее название села Степное в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Примечания

См. также